HTL steht für:
 Henri de Toulouse-Lautrec, Signatur
 High Threshold Logic, Schaltungstechnik bei Inkrementalgebern, siehe Langsame störsichere Logik
 High To Low, Kennzeichnung für Blu-Ray-Datenträger mit anorganischer Aufzeichnungsschicht, siehe BD-R
 Höhere Technische Lehranstalt, eine Schulart in Österreich
 Hole Transport Layer (dt. Lochleitungsschicht), eine Schicht im Aufbau einer organischen Leuchtdiode, siehe Organische Leuchtdiode #Aufbau und Funktionsweise
 in der Schweiz eine ehemalige Abkürzung für Höhere Technische Lehranstalt, siehe Ingenieurschule
 Hydrothermal liquefaction, Depolymerisationsprozess von Biomasse zu leichtem Crude Oil durch Pyrolyse
 Roscommon County–Blodgett Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Houghton Lake (Michigan), Roscommon County, Michigan

HTL